Le  Grand Prix moto des Pays-Bas 2008 est la neuvième manche du championnat du monde de vitesse moto 2008. La compétition s'est déroulée du 26 au  sur le TT Circuit Assen. C'est la  du Grand Prix moto des Pays-Bas.

Résultat des MotoGP

Résultat des 250 cm³

Résultat des 125 cm³

Notes 
 La course des 125 cm³ a été arrêtée après 13 tours à cause de la pluie. Elle a repris plus tard pour 5 tours supplémentaires, avec comme grille de départ les positions de course au moment de l’interruption. L'arrivée de la deuxième partie de la course a déterminé le résultat final.

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto des Pays-Bas
Sport aux Pays-Bas en 2008
Pays-Bas